Storen bedeutet in der Schweiz:
 eine(n) Store (Gardine)
 einen Rollladen
 eine Jalousie
 eine Gelenkarmmarkise, siehe Markise

Storen bedeutet weiterhin:
 Name des dritthöchsten Berges in Norwegen, siehe Store Skagastølstind